Поломка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Поломка — деревня, Мурашинский район Кировской области.
 Поломка — деревня, Ветлужский район Нижегородской области.
 Поломка — деревня, Городской округ Семёновский Нижегородской области.

Реки 
 Поломка — река в Пермском крае, приток Гайвы.
 Поломка — приток Камы.

 Большая Поломка и Малая Поломка — реки в Пермском крае, сливаясь друг с другом, образуют реку Ленва.

См. также